Fernando Muylaert (São Paulo, 6 de julho de 1976) é um ator, humorista, apresentador e repórter brasileiro. Também dirige e produz clipes, filmes e programas de televisão.

Biografia 
Fernando Muylaert começou sua carreira aos sete anos de idade, depois de ganhar uma câmera de seu pai. Aos 16 anos ingressou no curso de teatro da escola e se apaixonou pelos palcos. Formado em Rádio e TV pela FAAP e em teatro pela Oficina de Atores Nilton Travesso, Muylaert trabalhou em diversas produtoras de vídeo fazendo de tudo um pouco: editor, câmera, produção e o que mais pintasse.

Em 1998, estreou no SBT, fazendo reportagens culturais para o programa de Joyce Pascowich. Quando esteve na Austrália, colaborou com o H, programa comandado por Luciano Huck na Band. Trabalhou com Otávio Mesquita na Redetv produzindo e apresentando o quadro INSANO. Durante dois anos apresentou o programa Muyloco, que era transmitido ao vivo via internet. Em 2004, assinou com o Multishow, onde comandou por 3 temporadas o programa Vida Loca, que misturava entretenimento e informação em reportagens malucas.

Em 2008, desenvolveu e realizou o primeiro campeonato Brasileiro de Arremesso de Celular.

Faz shows de Stand Up no Brasil e no mundo. Fez show nas principais casas de Nova York (Gotham Comedy Club) Comedy Cellar e The Comic stripe em Hollywood (LA Improv e Comedy Store) conhecido como Brazilian Comedian.

Em 2012, integrou o elenco do Saturday Night Live Brasil na RedeTV!, além de atuar e dirigir os clipes do programa.

Em 2013, apresentou o Sem Direção no Multishow, um Talk Show maluco que acontece dentro de um ônibus que roda pela cidade de São Paulo, enquanto Muylaert entrevista celebridades.

Carreira

Televisão 
 Sem Direção - Multishow
 Saturday Night Live - Rede TV
 Programa Eliana - Repórter SBT
 Vida Loca Show - Apresentador Multishow
 Muyloco - Apresentador AllTV
 Insano - Apresentador Rede TV
 Noite A Fora de Monique Evans - Repórter Rede TV
 Programa H - Repórter Band
 Programa São Paulo Brasil - Repórter TV Cultura e GNT
 Programa Joyce Pascowitch - Repórter SBT

Teatro 
 Boca de Ouro
 A Ópera de três vintens
 Medéia

Ligações externas 
 
 
 

Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado
Apresentadores de televisão do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência belga
Humoristas do estado de São Paulo
Saturday Night Live (Brasil)